Sezon 1964/65 Regionalligi – 2. edycja rozgrywek niemieckiej Regionalligi w piłce nożnej.

Rozgrywki toczyły się w pięciu grupach: Nord (Północ), West (Zachód), Südwest (Południowy-Zachód), Süd (Południe) oraz Berlin i występowało w nich łącznie 82 drużyn. Po zakończeniu sezonu mistrzowie i wicemistrzowie każdej grupy (z Regionalligi Berlin tylko mistrz) grali w barażu o dwa miejsca premiowane awansem do Bundesligi, zaś najsłabsze drużyny z każdej grupy spadały do Amateurligi.

Nord (Północ)

Drużyny 
W Regionallidze w grupie Nord w sezonie 1964/65 występowało 17 drużyn.

Tabela 

 Holstein Kiel i FC St. Pauli przegrały swoje mecze barażowe i pozostały w Regionallidze 1965/66.
 Rasensport Harburg i VfR Neumünster spadły do Amateurligi 1965/66.

West (Zachód)

Drużyny 
W Regionallidze w grupie West w sezonie 1964/65 występowało 18 drużyn.

 * Przed sezonem Duisburger SpV (9 miejsce) oraz TuS Duisburg 48/99 (19 spadkowe miejsce) połączyły się i od sezonu 1964/65 będą występowały jako Eintracht Duisburg.

Tabela 

 Borussia Mönchengladbach wygrała swoje mecze barażowe i awansowała do Bundesligi 1965/66.
 Alemannia Aachen przegrała swoje mecze barażowe i pozostała w Regionallidze 1965/66.
 Homberger SV spadł do Amateurligi 1965/66.

Südwest (Południowy-Zachód)

Drużyny 
W Regionallidze w grupie Südwest w sezonie 1964/65 występowało 18 drużyn.

 * Przed sezonem Phönix Ludwigshafen (9 miejsce) oraz TuRa Ludwigshafen (12 miejsce) połączyły się i od sezonu 1964/65 będą występowały jako Südwest Ludwigshafen.

 ** Wolne miejsce w Regionallidze po klubie TuRa Ludwigshafen zajął TSC Zweibrücken.

Tabela 

 1. FC Saarbrücken i Wormatia Worms przegrały swoje mecze barażowe i pozostały w Regionallidze 1965/66.
 Germania Metternich, VfR Kaiserslautern i Sportfreunde 05 Saarbrücken spadły do Amateurligi 1965/1966.

Süd (Południe)

Drużyny 
W Regionallidze w grupie Süd w sezonie 1964/65 występowało 19 drużyn.

Tabela 

 Bayern Monachium wygrał swoje mecze barażowe i awansował do Bundesligi 1965/66.
 SSV Reutlingen 05 przegrał swoje mecze barażowe i pozostał w Regionallidze 1965/66.
 FC Emmendingen, TSG Ulm 1846 i Wacker Monachium spadły do Amateurligi 1965/66.

Berlin

Drużyny 

W Regionallidze w grupie Berlin w sezonie 1964/65 występowało 10 drużyn.

Runda wstępna 

 Spandauer SV, Tennis Borussia Berlin, SC Tasmania 1900 Berlin, Wacker 04 Berlin i Berliner SV 92 awansowały do Grupy Mistrzowskiej.
 BFC Viktoria 1889, BFC Südring, Reinickendorfer Füchse, Hertha 03 Zehlendorf i Blau-Weiß 90 Berlin spadły do Grupy Spadkowej.

Grupa Mistrzowska 

 Tennis Borussia Berlin przegrała swoje mecze barażowe i pozostała w Regionallidze 1965/66.
 * Po zakończeniu rozgrywek SC Tasmania 1900 Berlin awansowała do Bundesligi 1965/66 (zajęła w niej miejsce klubu Hertha BSC, który z powodów finansowych nie otrzymał licencji na grę w Bundeslidze 1965/66 i w następnym sezonie będzie występował w Regionallidze Berlin 1965/66).

Grupa Spadkowa 

 Po zakończeniu rozgrywek nikt nie spadł do Amateurligi 1965/66.
 * Od nowego sezonu w Regionallidze w grupie Berlin będzie występowało 16 drużyn, dzięki czemu Reinickendorfer Füchse utrzymał się w Regionallidze 1965/66.

Baraż o awans do Bundesligi

1 runda 

 SSV Reutlingen 05 awansował do fazy grupowej baraży.
 FC St. Pauli pozostał w Regionallidze 1965/66.

Grupa 1 

 Borussia Mönchengladbach awansowała do Bundesligi 1965/66.
 SSV Reutlingen 05, Holstein Kiel i Wormatia Worms pozostały w Regionallidze 1965/66.

Grupa 2 

 Bayern Monachium awansował do Bundesligi 1965/66.
 1. FC Saarbrücken, Alemannia Aachen i Tennis Borussia Berlin pozostały w Regionallidze 1965/66.

Linki zewnętrzne 
 Archiwum F-Archiv

Zobacz też 
 Bundesliga 1964/65

1964
1964 w piłce nożnej
1965 w piłce nożnej
1964 w Niemczech
1965 w Niemczech